MZK Cieszyn to już nieistniejąca spółka komunikacji miejskiej, istniała przez 12 lat, do 2003 roku.
Obsługiwała 10 linii.

Tabor 
Autosan H9-35 – 11 sztukJelcz M125M – 5 sztukDAB 11-0860S – 2 sztukiAutosan H10-11 – 1 sztukaDAB LS575-6x0 – 1 sztukaJelcz M101I – 1 sztuka (kolejne sztuki kupowała firma ZGK)

Transport w Cieszynie
Komunikacja miejska województwa śląskiego
Operatorzy publicznego transportu zbiorowego w województwie śląskim
Byłe przedsiębiorstwa w Polsce
Przedsiębiorstwa w Cieszynie